Jukić oder Jukic ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Jukic (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 Andrija Jukic (* 1987), australischer Fußballspieler
 Darko Jukić (* 1990), dänischer Basketballspieler
 Dinko Jukić (* 1989), österreichischer Schwimmer
 Ivan Franjo Jukić (1818–1857), bosnischer Schriftsteller
 Matej Jukić (* 1997), kroatischer Fußballspieler
 Mersudin Jukić (* 1984), bosnischer Fußballspieler
 Mirna Jukić (* 1986), österreichische Schwimmerin
 Nikola Jukić (* 1994), kroatischer Handballspieler
 Stjepan Jukić (* 1979), kroatischer Fußballspieler
 Zarko Jukić (* 1993), dänischer Basketballspieler